Víctor López Real, giocatore di calcio a 5
Víctor López, giocatore di calcio a 5
Víctor Rubén López, calciatore argentino
Víctor Hugo López, calciatore messicano
Víctor Manuel López, calciatore uruguaiano
Víctor López, calciatore argentino
Víctor David López, calciatore argentino